Bessières kan syfta på:
 Bessières, Haute-Garonne – en kommun i Frankrike
 Jean-Baptiste Bessières (1768–1813), en fransk militär